Юлия Спетсмарк (; ) — шведская футболистка.

Клубная карьера 
Юлия Спетсмарк дебютировала в шведском Дамаллсвенскане в 2006 году за команду «Малльбаккенс» в возрасте 17 лет и провела более 100 матчей в чемпионате Швеции. В 2015 году она выступала в женской Лиге Чемпионов УЕФА за «КИФ Эребру», за который в общей сложности провела четыре сезона.

Юлия Спетсмарк подписала контракт с английским клубом «Манчестер Сити» из Женской суперлиги Футбольной ассоциации в январе 2017 года.

После сезона в «Манчестер Сити» Спетсмарк вернулась в Дамаллсвенскан, подписав контракт с клубом «Юргорден» 23 июля 2018 года, за который она забила 6 голов и отдала 2 голевые передачи за 11 матчей

7 января 2019 года американская команда «Норт Каролина Кураж» объявила о том, что подписала Юлию Спетсмарк, которая дебютировала в Национальной женской футбольной лиге и забила свой первый гол в лиге в победном (5:0) матче над «Орландо Прайд» 17 апреля 2019 года.

24 января 2020 года шведская футболистка перешла в португальскую «Бенфику». Спустя неделю она дебютировала за команду в победном (3:1) матче против «Браги».

Карьера в сборной 
Юлия Спетсмарк дебютировала за женскую сборную Швеции в матче с Ираном, проходившем на стадионе Гамла Уллеви в Гётеборге, в октябре 2016 года. Она была включена в состав сборной Швеции на чемпионат Европы 2017 года.

Достижения 
«Норт Каролина Кураж»
 Победитель NWSL: 2019

Примечания 

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Игроки ЖФК QBIK
Игроки ЖФК «Суннано»
Игроки ЖФК «Эребру»
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»
Игроки ЖФК «Юргорден»
Игроки ЖФК «Норт Каролина Кураж»
Игроки ЖФК «Флёри 91»
Игроки ЖФК «Бенфика»
Игроки ЖФК «Аполлон»